М-103:

 М-103 — советский авиационный двигатель конструкции В. Я. Климова
 М-103 — советская подводная лодка типа «М»
 М-103 — советский лёгкий дорожный мотоцикл из семейства мотоциклов «Минск». Выпускался с 1962 по 1964 год.